|}

Die Bahnstrecke Jičín–Turnov ist eine regionale Eisenbahnverbindung in Tschechien, die ursprünglich als landesgarantierte Lokalbahn Jičín–Rowensko–Turnau (tschech.: Místní dráha Jičín–Rovensko–Turnov) erbaut und betrieben wurde. Die Strecke führt durch die Landschaft des Böhmischen Paradieses von Jičín über Rovensko pod Troskami nach Turnov (Turnau). Sie ist Teil der Verbindung von Hradec Králové nach Turnov.

Geschichte 
Am 7. Dezember 1901 wurde die Konzession erteilt, eine als normalspurige Lokalbahn auszuführende Locomotiveisenbahn von der Station Jičín der Strecke Wostroměř–Jičín der k.k. privaten Österreichischen Nordwestbahn nach der Station Turnau der k.k. privaten Böhmischen Nordbahn-Gesellschaft zu errichten. Das Aktienkapital der Gesellschaft betrug insgesamt 816.000 Kronen in 2.040 Stammaktien zu je 400 Kronen.

Am 19. Oktober 1903 wurde die Strecke eröffnet. Den Betrieb führte die k.k. Staatsbahnen (kkStB) für Rechnung der Eigentümer aus.

Nach dem Zerfall Österreich-Ungarns im Oktober 1918 ging die Betriebsführung an die neu gegründeten Tschechoslowakischen Staatsbahnen (ČSD) über. Am 1. Januar 1925 wurde die Lokalbahn Jičín–Rowensko–Turnau verstaatlicht und die Strecke wurde ins Netz der ČSD integriert. Sie wurde fortan von der Staatsbahndirektion (Ředitelství státních drah) Hradec Králové verwaltet.

Im Zweiten Weltkrieg lag die Strecke zur Gänze im Protektorat Böhmen und Mähren. Betreiber waren jetzt die Protektoratsbahnen Böhmen und Mähren (ČMD-BMB). Am 9. Mai 1945 kam die Strecke wieder vollständig zu den ČSD.

Am 1. Januar 1993 ging die Strecke im Zuge der Auflösung der Tschechoslowakei an die neu gegründeten České dráhy (ČD) über. Seit 2003 gehört sie zum Netz des staatlichen Infrastrukturbetreibers Správa železniční dopravní cesty (SŽDC).

Im Jahresfahrplan 2013 wird die Strecke in einem angenäherten Zweistundentakt in der Relationen Hradec Králové–Turnov von Personenzügen bedient. Weitere Züge verkehren auf Teilstrecken.

Die Strecke wurde 2014 zur regionalen Bahn („regionální dráha“) erklärt.

Fahrzeugeinsatz 
Für Rechnung der Lokalbahn Jičín–Rowensko–Turnau beschaffte die kkStB drei Lokomotiven der Reihe 97. Die Lokomotiven besaßen die Betriebsnummern 97.217, 218 und 248.

Heute (2013) wird der Reiseverkehr fast ausschließlich mit den Triebwagen der ČD-Baureihe 814 („Regionova“) abgewickelt.

Weblinks 

 Strecke 041 Hradec Králové–Jičín–Turnov auf www.zelpage.cz
  (tschechisch)

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in Tschechien